Le terme gombo peut désigner :
 Gombo, une plante tropicale ;
 Gombo, ragoût originaire de la Louisiane française ;
 sauce gombo, sauce gluante à base de gombos originaire d'Afrique ;
 l’île Gombo ou de Gombo, une île lacustre rwandaise ;
 Gombo, un village situé au Cameroun.

Articles connexes 
 , nom anglophone de la plante gombo
 Gombo Salsa, album du groupe Africando
 Gari-Gombo, une commune du Cameroun
 Jean-Pierre Bemba Gombo (né en 1962), homme d'État de la République démocratique du Congo.